Uderzeniowe Bataliony Kadrowe
wersja karabinu maszynowego UB